Аминепти́н —  атипичный антидепрессант из группы трициклических антидепрессантов (ТЦА). Он действует как селективный и смешанный ингибитор обратного захвата дофамина и высвобождающий агент и, в меньшей степени, как ингибитор обратного захвата норадреналина.  

Аминептин был разработан Французским обществом медицинских исследований в 1960-х годах. Выпускается во Франции в 1978 году фармацевтической компанией Servier. Вскоре стали часто регистрироваться случаи неправильного применения препарата из-за кратковременного, но приятного стимулирующего эффекта, испытываемого некоторыми пациентами.

Аминептин никогда не был одобрен в США. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для маркетинга в Соединённых Штатах, что означает, что продавать или продавать аминептин для любых медицинских целей в США запрещено законом.

После выхода аминептина на европейский рынок возникли случаи гепатотоксичности, в том числе серьёзные. Применяется ограниченно, в связи с возможностью злоупотребления и развития пристрастия, поскольку препарат обладает эйфоригенным и стимулирующим эффектом, а также в связи с гепатотоксичностью. Всё это привело к приостановке действия французского регистрационного удостоверения Survector в 1999 году.

Побочные эффекты 
Побочные эффекты включают ажитацию, бессонницу, раздражительность, аллергический гепатит, ортостатическую гипотензию, тахикардию, холинолитические побочные действия (маловыраженные), нарушение эякуляции, снижение либидо, увеличение массы тела (редко), абдоминальные нарушения, ухудшение симптоматики у психически больных, развитие зависимости. Аминептин может провоцировать развитие фурункулёза.

Дерматологические 
О тяжёлых формах акне, вызванных аминептином, впервые сообщили в 1988 году различные авторы: Группер, Тиоли-Бенсусан, Вексио, Фиет, Пуассан, Гурмель, Тейлак, Левинь и многие другие. Год спустя доктор Мартин-Ортега и его коллеги из Барселоны сообщили о случае угревой сыпи у 54-летней женщины, чьё потребление аминептина было описано как «чрезмерное». Через год после этого Vexiau и его коллеги сообщили о шести женщинах с тяжёлым акне, одна из которых никогда не признавалась в использовании аминептина; выраженность патологии  варьировалась в зависимости от дозировки. Большинство из них безуспешно лечились изотретионином (аккутаном) в течение примерно 18 месяцев; у двоих из трёх, которые прекратили прием аминептина, наблюдалось уменьшение кожных симптомов, а у женщины с наименее тяжёлой сыпью наступила ремиссия.

Психиатрические 
При применении аминептина может очень редко наступать психомоторное возбуждение. Препарат также может вызывать бессонницу, раздражительность, нервозность, суицидальные мысли (суицидальная идеация наблюдается в начале лечения после снятия психомоторной заторможенности).

Злоупотребление и зависимость 
Риск зависимости невелик, но тем не менее существует. В период с 1978 по 1988 год во французских региональных центрах фармаконадзора было зарегистрировано 186 случаев аминептиновой зависимости; анализ 155 из этих случаев показал, что большинство злоупотребляющих были женщинами и что две трети случаев характеризовались наличием фактором риска зависимости. Однако исследование, проведенное в 1981 году среди пациентов с историей наркомании и больных шизофренией, не выявило ни у одного из испытуемых наркотической зависимости. В исследовании восьми случаев зависимости от аминептина постепенная отмена препарата была достигнута без проблем у шести человек; у двух других появились тревога, психомоторное возбуждение и/или булимия.

Синдром отмены 
Фармакозависимость более распространена при приёме аминептина, чем при приёме других антидепрессантов. При отмене аминептина могут возникать различные психические симптомы, такие как тревога и возбуждение.

Сердечно-сосудистые 

Очень редко:
 Артериальная гипотензия
 Пальпитация
 Вазомоторный эпизод

Печеночные 
Аминептин редко может вызывать цитолитический и холестатический вариант гепатита. Считается, что вызванный аминептином гепатит, которому иногда предшествует сыпь, связан с иммуноаллергической реакцией. Состояние полностью обратимое. Риск развития осложнения в некоторых случаях может быть генетически предопределенным.

Кроме того, известно, что аминептин редко повышает уровень трансаминаз, щелочной фосфатазы и билирубина.

Смешанный гепатит, который встречается очень редко, обычно возникает между 15-м и 30-м днем лечения. Часто состоянию предшествуют интенсивные боли в животе, тошнота, рвота или сыпь, иктеричность кожных покровов носит проходящий характер. Механизм развития обсуждается (иммуноаллергический и/или токсический).

В 1994 г. в Испании после трех недель лечения был зарегистрирован случай, связанный с острым панкреатитом и смешанным гепатитом.

Lazaros и его коллеги из больницы общего профиля Западной Аттики в Афинах, Греция, сообщили о двух случаях лекарственного гепатита через 18 и 15 дней после начала лечения. Один случай цитолитического гепатита произошел после приема только одной таблетки.

Желудочно-кишечные 
Острый панкреатит (очень редко). Зарегистрирован случай, сочетающий острый панкреатит и смешанный гепатит после трех недель лечения.

Иммунологические 
В 1989 году Sgro и его коллеги из Центра фармаконадзора в Дижоне сообщили о случае анафилактического шока у женщины, принимавшей аминептин.

Фармакология

Фармакодинамика 
Аминептин ингибирует обратный захват дофамина и, в гораздо меньшей степени, норадреналина. Кроме того, было обнаружено, что он вызывает высвобождение дофамина. Однако аминептин гораздо менее эффективен в качестве агента, высвобождающего дофамин, по сравнению с D-амфетамином, и препарат, по-видимому, действует преимущественно как ингибитор обратного захвата дофамина. Аминептин не вызывает высвобождения норадреналина и, следовательно, действует исключительно как ингибитор его обратного захвата. В отличие от других ТЦА, аминептин очень слабо взаимодействует или вообще не взаимодействует с серотониновыми, адренергическими, дофаминовыми, гистаминовыми и мускариновыми ацетилхолиновыми рецепторами. Основные метаболиты аминептина обладают такой же активностью, что и исходное соединение, хотя и с меньшей активностью.

По-видимому, отсутствуют данные о связывании или ингибировании транспортеров моноаминов аминептином.

Фармакокинетика 
Было обнаружено, что пиковые уровни аминептина в плазме после однократного перорального приема 100 мг находятся в диапазоне от 277 до 2 215 нг/мл (818–6 544 нМ) со средним значением 772 нг/мл (2 281 нМ), тогда как максимальные концентрации аминептина в плазме  варьировались от 144 до 1068 нг/мл (465–3 452 нМ), в среднем 471 нг/мл (1 522 нМ). После однократного перорального приема 200 мг аминептина средние пиковые уровни аминептина в плазме составляли от 750 до 940 нг/мл (2216–2777 нМ), тогда как уровни его основного метаболита составляли от 750 до 970 нг/мл (2216–3135 нМ).). Время достижения пиковых концентраций составляет около 1 часа для аминептина и 1,5 часа для его основного метаболита. Период полувыведения аминептина составляет от 0,8 до 1,0 часа, а его основного метаболита - от 1,5 до 2,5 часов. Из-за очень короткого периода полувыведения аминептин и его основной метаболит не накапливаются в значительной степени при повторном введении.

Взаимодействия 
Аминептин не сочетается с ИМАО, леводопой. Повышает концентрацию антидепрессантов СИОЗС. Не рекомендуется сочетать с антидепрессантами группы СИОЗС флуоксетином, пароксетином.

Противопоказания 

Препарат противопоказан при печёночной, почечной недостаточности, хорее Гентингтона, возрасте менее 15 лет, гиперчувствительности к аминептину, в частности при случаях предшествующих гепатитов после приема препарата.

Общество и культура

Торговые марки 
Аминептин продавался под различными торговыми марками, включая Survector, Maneon, Directim, Neolior, Provector и Viaspera.

Правовой статус 
Было предложено, чтобы аминептин стал контролируемым веществом Списка I в Соединенных Штатах в июле 2021 года. За этим объявлением последовало включение аминептина в Список I.

Примечания 

Допинг
Препараты и действующие вещества, не зарегистрированные в России как лекарственные средства
Препараты, оборот которых ограничен в РФ (Список III)
Антидепрессанты